Política: Unió Demòcrata Cristiana d'Alemanya.
 Biblioteconomia: Classificació Decimal Universal.